Suijkerbuijk, auch Suykerbuyk geschrieben, ist ein niederländischer Familienname.

Bekannte Träger des Namens sind:

 Johannes Maria Suykerbuyk (* 1959), niederländischer Komponist
 Jos Suijkerbuijk (1929–2015), niederländischer Radsportler